La coupe anglo-galloise, qui porte le nom  de son sponsor du moment, oppose pour la saison 2006-2007 les douze équipes anglaises de la  et les quatre provinces galloises de la .

La compétition débute le  par une phase de poules pour s'achever par une finale prévue le  au stade de Twickenham. La première phase de poules voit s'affronter une fois les équipes au sein de chaque poule. Les équipes arrivées premières de chaque poule sont qualifiées pour la phase de  avec des demi-finales et une finale au stade de Twickenham pour l'attribution du titre.

Les Leicester Tigers et les  Ospreys s'affrontent lors de la finale à Twickenham après avoir respectivement battu les Sale Sharks 29-19 et les Cardiff Blues 27-10 en demi-finale. Les Tigers gagnent leur cinquième trophée dans la compétition en battant la province de Neath-Swansea lors de la finale à Twickenham.

Liste des équipes en compétition 
La compétition oppose pour la saison 2006-2007 les douze équipes anglaises de la  et les quatre provinces galloise de la  :

Phase de poule

Poule 1 

|
|}

Poule 2 

|
|}

Poule 3 

|
|}

Poule 4 

|
|}

Demi-finales

Finale 

Résumé

Composition des équipes

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Guinness Premiership 2006-2007
 Saison 2006-2007 de la Celtic League

Liens externes 
  Site officiel de la compétition
  La coupe d'Angleterre sur le site la fédération anglaise de rugby

2006-2007
Saison 2006-2007 de rugby à XV
Sport au pays de Galles en 2007
Sport au pays de Galles en 2006
Sport en Angleterre en 2007
Sport en Angleterre en 2006